«Juan Antonio Gómez» - conjunto del nombre propio compuesto Juan Antonio y el apellido Gómez - puede referirse a:

Personajes 
 Juan Antonio Gómez-Angulo (1957-), político español - Secretario de Estado para el Deporte de España (2000-2004);
 Juan Antonio Gómez Trénor (19??-1969), político español - Alcalde de Valencia (1943-1947);
 Juan Antonio Gómez Voglino (1947-), futbolista argentino;
 ...